Maj kan syfta på:

 Maj – en månad
 Maj (namn) – ett namn
 M/S Maj – en vägfärja i Bohuslän
 Maj, Sundsvalls kommun – en by i Njurunda socken

Se även
 Majblomma – symboler som säljs av skolbarn till välgörande ändamål
 Majrevolten – oroligheter, strejker och påföljande politisk kris i Frankrike 1968
 Majgreve
 Majgreven – flera betydelser
 Majlagarna
 Majsjungning